Frank DeSimone – mafioso statunitense
 Emanuele Desimone – primo esemplare di ragazzo mongoloide
 Rosario DeSimone – mafioso statunitense
 Thomas DeSimone – mafioso statunitense

Pagine correlate
De Simone